Viva Las Vegas ist der Titel von:

 Viva Las Vegas (1956), einem US-amerikanischen Film von Roy Rowland aus dem Jahr 1956
 Tolle Nächte in Las Vegas, einem US-amerikanischen Film von George Sidney aus dem Jahr 1964 (Originaltitel)
 Viva Las Vegas (Lied), einem Lied, gesungen von Elvis Presley, aus Tolle Nächte in Las Vegas
 Die schrillen Vier in Las Vegas, einem US-amerikanischen Film von Stephen Kessler aus dem Jahr 1997 (Teil eines deutschen Alternativtitels)